Гильманов — фамилия.

Известные носители:
 Гильманов, Владимир Хамитович (род. 1955) — российский филолог.
 Гильманов, Мурат Курмашевич (род. 1942) — советский и казахстанский учёный.
 Гильманов, Раис Анварович (род. 1957) — советский и российский футболист.
 Гильманов, Рафис Сагитович (род. 1963) — советский и туркменский футболист.
 Гильманов, Сагир Гильманович (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Гильманов, Фарит Фаррахович (род. 1976) — глава администрации города Салавата (с 2011).